

Architettura 
 Palazzo Ziino – palazzo storico di Palermo adibito a museo e mediateca

Persone 
 Agostino Ziino – musicologo e accademico italiano
 Ottavio Ziino – direttore d'orchestra e compositore italiano